Palace steht für:
 Palace (Bar), Gebäude in St. Gallen, Schweiz
 Palace Luzern, Hotel in Luzern, Schweiz
 Palace, Pseudonym von Will Oldham (* 1970), US-amerikanischer Musiker, Songwriter und Schauspieler

The Palace steht für:
 The Palace (Miami), Wolkenkratzer in Miami

Werktitel:
 The Palace (Fernsehserie), britische Fernsehserie (2008) 
 The Palace (2011), zyprisch-australischer Kurzfilm von Anthony Maras 
 The Palace (2013), chinesischer Film von Anzi Pan 
 The Palace (2023), italienisch-schweizerisch-polnischer Film von Roman Polański 

Le Palace steht für:
 Le Palace (Nachtclub), Nachtclub in Paris
 Le Palace, Originaltitel von Der Palast (Roman), Roman von Claude Simon (1962)

Siehe auch:
 Palace Pier, zwei Wohngebäude in Toronto, Ontario, Kanada